Puntel – cognome italiano
 18617 Puntel – asteroide della fascia principale